Verbotene Liebe (serial telewizyjny)
 Verbotene Liebe (singel)